Capaccesi – abitanti di Capaccio Paestum
Capaccesi – abitanti di Capaccio Scalo
Capaccesi – abitanti di Ponte Barizzo
Capaccesi – abitanti di Rettifilo/Vannulo
Capaccesi – abitanti di Santa Venere
Capaccesi – abitanti di Spinazzo/Varco Cilentano
Capaccesi – abitanti di Torre/Licinella
Capaccesi – abitanti di Vuccolo Maiorano